Winnes ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Philipp Winnes (1824–1874) aus Staffort, war der dritte China-Missionar der Basler Mission
 Friedrich Winnes (1949–2005) aus Heidelberg, war ein zeitgenössischer deutscher Künstler der Mail Art 

Siehe auch:
 
oder
 Wienes